Nerinopsis hystricosa är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1912. Nerinopsis hystricosa ingår i släktet Nerinopsis och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hystricosa